Религиозно-философское общество:
 Московское религиозно-философское общество (1905—1918) — общество памяти Владимира Соловьёва;
 Санкт-Петербургское религиозно-философское общество (1907—1917).

См. также 
 Религиозно-философская академия (Париж; 1922—1940).